Jhon Mosquera (ur. 1990) – kolumbijski piłkarz
 Jhon Mosquera (ur. 1992) – kolumbijski piłkarz